AACI steht als Abkürzung für:

 Allergy, Asthma & Clinical Immunology, medizinische Fachzeitschrift
 Anglo-American Committee of Inquiry, Anglo-amerikanisches Untersuchungskomitee in Palästina 1945/46

Abkürzung